Jimmy Eat World — пятитрековый мини-альбом Jimmy Eat World выпущенный 14 декабря 1998 года.

Об альбоме 
Компакт-диск содержит три неизданные песни, которые группа записала себя и две песни с альбома Clarity.

Список композиций

Ссылки 
Официальный сайт группы

Примечания 

Альбомы Jimmy Eat World